Târnava lehetséges jelentései:
 A Küküllő folyó román neve.
 Nagyekemező, Szeben megyei falu román neve.
 Tirnáva, Hunyad megyei falu román neve.